Afrikamesterskabet i håndbold 2016 for kvinder var den 22. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder. Turneringen havde deltagelse af 9 hold, som ud over afrikamesterskabet spillede om tre pladser ved VM 2017. Turneringen blev afholdt i Luanda, Angola i perioden 28. november – 7. december 2016.

Spillesteder

Kvalifikation

Grupperne

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 

5.-8. plads slutspil

Bronzekamp

Finale

Rangering

Eksterne henvisninger 
 Officiel webside 
 Results on todor66.com

Noter 

Håndbold i 2016
2016 (kvinder)
Kvindehåndbold
Luanda
Håndbold i Angola